Tamara – imię żeńskie
 Tamara (1876-1942) – mniszka Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Tamara (1869-1936) – gruzińska mniszka prawosławna, służąca w strukturach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Tamara – miasto w Maroku, w regionie Rabat-Sala-Al-Kunajtira, siedziba administracyjna prefektury As-Suchajrat-Tamara
 Nieformalna nazwa lokomotywy spalinowej SM48 
 Tamara – film z 1968 roku
 Tamara – film amerykański z 2004 roku
 Tamara – film węgierski z 2004 roku
 Tamara – film z 2005 roku
 Tamara – królowa Gruzji